Wettin-Obelisk steht für:
 Wettin-Obelisk (Dresden)
 Wettin-Obelisk (Königstein)
 Wettin-Obelisk (Lilienstein)